Puchar Finlandii w piłce siatkowej mężczyzn 2022/2023 – 51. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Finlandii zorganizowany przez Fiński Związek Piłki Siatkowej (Suomen Lentopalloliitto). Zainaugurowany został 19 października 2022 roku.

W Pucharze Finlandii brały udział wszystkie drużyny grające w Mestaruusliiga oraz jedna drużyna z 1-sarja. Rozgrywki składały się z 1. rundy, 1/8 finału, ćwierćfinałów oraz turnieju finałowego, w ramach którego odbyły się półfinały i finał. We wszystkich rundach rywalizacja toczyła się systemem pucharowym, a o awansie decydowało jedno spotkanie. 

Turniej finałowy odbył się w dniach 4-5 lutego 2023 roku w Kauppi Sports Center w Tampere. Po raz siódmy Puchar Finlandii zdobyła drużyna , pokonując w finale .

System rozgrywek 
W Pucharze Finlandii w sezonie 2022/2023 uczestniczyły wszystkie drużyny grające w najwyższej klasie rozgrywkowej (Mestaruusliiga) oraz jedna drużyna, która awansowała ze ścieżki pucharowej drugiej klasy rozgrywkowej (1-sarja). Rozgrywki składały się z 1. rundy, 1/8 finału, ćwierćfinałów oraz turnieju finałowego, w ramach którego odbyły się półfinały i finał. We wszystkich rundach rywalizacja toczyła się systemem pucharowym, a o awansie decydowało jedno spotkanie.

W 1. rundzie, 1/8 finału i ćwierćfinałach pary utworzone zostały na podstawie wyników poszczególnych drużyn w sezonie 2021/2022. Zespoły rozstawione z numerami 10-11 udział w rozgrywkach rozpoczęły od 1. rundy, rozstawione z numerami 5-9 – od 1/8 finału, natomiast rozstawione z numerami 1-4 oraz drużyna z 1-sarja – od ćwierćfinałów. Przy tworzeniu drabinki obowiązywała zasada, że drużyny rozstawione z numerami 1-4 mogły się spotkać najwcześniej w półfinałach. Mecze w tych rundach odbywały się w ramach kolejek ligowych (z wyjątkiem spotkania z zespołem z 1-sarja). Pary półfinałowe powstały w drodze losowania.

Drużyny rozstawione

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Rozgrywki

1. runda

1/8 finału

Ćwierćfinały

Turniej finałowy

Półfinały

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Finlandii w piłce siatkowej mężczyzn
2022 w Finlandii
2023 w Finlandii
2022 w piłce siatkowej
2023 w piłce siatkowej